May Sutton ha battuto in finale Elisabeth Moore 6-1, 6-2.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Turno preliminare 

Miss M. Roberts ha battuto Miss Dubring 7-5 6-2

Tabellone principale

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1904